Jméno a příjmení Vlastimil Klíma má více nositelů:

 Vlastimil Klíma (* 1957) – kryptolog
 Vlastimil Klíma (právník) (1898–1987) –  právník, publicista, politik
 Vlastimil Klíma (úředník) (1865–1947) – český státní úředník, sokolský pracovník a propagátor slovanské vzájemnosti